BAT poate fi:

 British American Tobacco, producător de țigarete, prescurtat BAT
 Bat Mediaș, companie de transport rutier
 The Bat, client de poștă electronică